Radiodiffusion télévision pakistanaise (en ourdou  : ہیئت پاکستان برائے قومی نشریات; en anglais : Pakistan Broadcasting Corporation), également connue sous le nom de Voice of Pakistan, est la principale société de médias d'État par le biais de la radio et de la télévision au Pakistan.

Articles connexes 
 Société Télé Pakistan, Société Radio Pakistan

Références 

Radio au Pakistan
Chaîne de télévision au Pakistan
Média au Pakistan